Ciurea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Stamati-Ciurea (1828–1898), scriitor, prozator, dramaturg și publicist român basarabean.
 Ioan Ciurea (1840–1891), medic, om politic și senator român.
 Ioan Ciurea (1878–1944), medic veterinar și parazitolog român.
 Tudorancea Ciurea (1888–1971), general român.
 Dumitru Ciurea (1914–1993), istoric român.
 Doina Ciurea (1938–2021), autoare, critic literar, eseistă, poetă și scriitoare română.
 Alexandru-Vladimir Ciurea (n. 1940), medic neurochirurg român.
 Cornel Ciurea (n. 1972), politolog, publicist și politician moldovean.

Vezi și
 Ciura